Krokån kan syfta på:

Krokån, Dalsland –  ett vattendrag i Dalsland
Krokån, Halland – ett vattendrag i södra Halland 
Krokån (naturreservat) - i Umeå kommun